9-й механизированный Киевско-Житомирский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова корпус — общевойсковое оперативно-тактическое соединение (механизированный корпус) РККА СССР во время Великой Отечественной войны.

Сокращённое наименование — 9 мк.

История

Формирование 
9-й механизированный корпус начал своё формирование в Тамбовском танковом военном лагере в январе 1943 года, на основании директивы НКО СССР № 1124070 от 10 января 1943 года, на базе 10-й, 64-й и 148-й танковых бригад. 31 июля 1943 года корпус был передислоцирован в Тульский танковый военный лагерь, где продолжил формирование на основании директивы Генерального штаба КА № 39976 от 1 августа 1943 года, с 25 августа начал боевую подготовку и сколачивание частей, полностью был сформирован 6 сентября 1943 года.

Боевой путь 

Период вхождения в действующую армию: 13 сентября 1943 года — 6 сентября 1944 года, 28 октября 1944 года — 11 мая 1945 года

6 сентября 1943 года корпус был включён в состав 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта, в которой с небольшим перерывом действовал до конца войны.

Стремительно развивая наступление на Левобережье Украины, соединения корпуса 22—29 сентября форсировали реку Днепр и вели ожесточённые бои за Букринский плацдарм. Одним из первых в районе Зарубенцы (15 км юго-западнее города Переяслава) реку форсировал мотострелковый батальон 69-й механизированной бригады под командованием капитана Г. Ш. Балаяна. Преодолевая упорное сопротивление противника, батальон продвинулся на 4 км и захватил высоты, господствующие над переправой, обеспечив форсирование реки главными силами бригады. В ходе боя за плацдарм Г. Ш. Балаян погиб. За успешное форсирование Днепра, самоотверженность и героизм, проявленные в боях за Букринский плацдарм, 32 воинам корпуса, в том числе посмертно Г. Ш. Балаяну, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Во 2-й половине октября корпус вместе с другими соединениями З Гв. ТА был скрытно переброшен с Букринского на Лютежский плацдарм. Введённый в прорыв 4 ноября в полосе наступления З8 А, корпус во взаимодействии с другими соединениями 3-й гвардейской танковой и 38-й армий участвовал в освобождении Киева (6 ноября 1943).

За отличие в боях при освобождении столицы Украины удостоен почётного наименования «Киевский» (10 марта 1944).

В ноябре 1943 — январе 1944 года участвовал в отражении войсками 1-го Украинского фронта контрнаступления немецко-фашистской группировки юго-западнее Киева и, затем, в Житомирско-Бердичевской наступательной операции. За умелый обходный манёвр, в результате которого войсками 1-й гвардейской и 18-й армий был освобождён город Житомир, корпусу было присвоено почётное наименование «Житомирский» (1 января 1944).

Смело и решительно действовали танкисты корпуса в Проскуровско-Черновицкой наступательной операции. За образцовое выполнение заданий командования в этой операции корпус был награждён орденом Красного Знамени (3 апреля 1944), а его механизированные бригады удостоены почётного наименования «Проскуровских» (3 апреля 1944).

Летом 1944 корпус участвовал в Львовско-Сандомирской наступательной операции, в ходе которой в составе З Гв. ТА совершил стремительный манёвр в обход города Львов с севера и отрезал пути отхода львовской группировке противника на запад, а его 71-я механизированная бригада участвовала в освобождении Львова. Родина высоко оценила подвиги воинов соединения: корпус был награждён орденом Суворова 2-й степени, а три его механизированные бригады орденом Красного Знамени (10 августа 1944 года).
В ходе наступательных и оборонительных операций с сентября 1943 года по июль 1944 года соединения корпуса уничтожили и вывели из строя свыше 30 тысяч солдат и офицеров, около 500 танков и штурмовых орудий, свыше 450 орудий и миномётов, более 50 самолётов и много другой техники и оружия противника.
В высоких темпах наступали соединения корпуса в Сандомирско-Силезской операции 1945 года. Нанося, удар в направлении  Хмельник, Радомско, они стремительно преодолевали или обходили очаги сопротивления противника, захватывали подготовленные в глубине оборонительные рубежи, срывая попытки вражеских частей задержать наступление советских войск. 23 января 1945 года части корпуса форсировали реку Одер (Одра) юго-восточнее города Оппельн (Ополе).
В дальнейшем корпус участвовал в Нижне-Силезской наступательной операции. За успешные боевые действии при овладении домбровским угольным бассейном и южной частью Силезского промышленного района бригады, входившие в состав корпуса, были награждены орденом Суворова II степени (5 апреля 1945 года).
С большим воинским мастерством, отвагой и доблестью действовал личный состав корпуса в Берлинской операции.
Наступая на правом фланге армии, части корпуса юго-восточнее Берлина, в районе Бонсдорфа, соединились с войсками 1-й гв. танковой и 8-й гв. армий 1-го Белорусского фронта, завершив окружение франкфуртско-губенской группировки немецко-фашистских войск.
За образцовое выполнение заданий командования при овладении Берлином и проявленные при этом доблесть и мужество корпус и все его механизированные бригады были награждены орденом Кутузова 2-й степени, а 91-я танковая бригада — орденом Ленина (4 июня 1945)- 91-я танковая Фастовская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Богдана Хмельницкого бригада.
Завершающим этапом боевого пути корпуса было его участие в Пражской наступательной операции.

В послевоенный период 
10 июня 1945 года, в соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования № 11096 от 29 мая 1945 года, 9-й механизированный корпус вошёл в состав Центральной группы войск.

На основании приказов НКО СССР № 0013 от 10 июня 1945 года, ГК от 14.06.1945 года и Командующего 3-й гвардейской танковой армии № 00150 от 16 июня 1945 года, 9-й механизированный корпус был преобразована в 9-ю механизированную Киевско-Житомирскую Краснознамённую орденов Суворова и Кутузова дивизию. Дивизия передислоцирована из Чехословакии в Австрию в район города Холлабрун.

В ноябре 1946 года в связи с сокращением личного состава Вооружённых сил СССР на основании директивы Начальника Генерального штаба ВС СССР от 06 ноября 1946 года, Приказа Командующего 3-й гвардейской отдельной кадровой танковой дивизией от 14 ноября 1946 года 9-я механизированная дивизия переформирована в 9-й отдельный кадровый механизированный полк. Передислоцирован в ГСВГ, с местом дислокации город Коттбус.

В августе 1949 года на основании директивы штаба 3-й гвардейской отдельной кадровой танковой дивизии от 2 августа 1949 года из кадрового полка была вновь развёрнута 9-я механизированная дивизия.

В 1957 году 9-я механизированная дивизия была переформирована в 82-ю мотострелковая Киевско-Житомирскую Краснознамённую орденов Суворова и Кутузова дивизию (в/ч 18947).

69-й мотострелковый полк выведен из 82-й дивизии и включен в состав 14-й гвардейской мотострелковой Полтавской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии (штаб в Ютербоге).

В 1958 году в состав дивизии был передан из 11-й мотострелковой дивизии — 57-й гвардейский танковый полк, в обмен на 91-й танковый полк.

Расформирование 
В 1958 году 82-я мотострелковая Киевско-Житомирская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия выведена в Советский Союз и 9 мая 1958 года расформирована. Наследник боевой славы корпуса 69-й мотострелковый полк, бывшая 69-я механизированная бригада в конце 1994 года переформирован в танковый полк, стал именоваться как 169-й танковый Проскуровский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк 90-й гвардейской танковой дивизии (2-го формирования).

В 1997 году 90-я гвардейская танковая дивизия была преобразована в 5968-ю базу хранения вооружения и техники (5968 БХВТ), а полк, соответственно, в отдел. База была расформирована в 2005 году, вместе расформировали и прославленный 69-й (169-й) мотострелковый (танковый) Проскуровский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк.

Состав корпуса 
 Управление корпуса
 69-я механизированная Проскуровская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова бригада
 53-й танковый полк
 70-я механизированная Проскуровская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова бригада
 229-й отдельный танковый полк
 71-я механизированная Проскуровская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова бригада
 74-й танковый полк
 91-я танковая Фастовская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригада с 09.1944
 47-й отдельный гвардейский тяжёлый танковый Житомирский Краснознамённый полк прорыва (6 сентября 1944 — переформирован в 383-й гвардейский тяжёлый самоходно-артиллерийский Житомирский Краснознамённый ордена Суворова полк)
 59-й отдельный гвардейский тяжёлый танковый полк (6 сентября 1944 г. переформирован в 384-й гвардейский тяжёлый самоходно-артиллерийский Ченстоховский ордена Красной Звезды полк).
 57-й отдельный Гвардейский тяжёлый танковый Полтавский Краснознамённый, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк с 10.07.1944
 1823-й самоходно-артиллерийский Молодечненский Краснознамённый полк
 1507-й самоходно-артиллерийский Львовский орденов Кутузова и Красной Звезды полк с 06.1944
 1295-й самоходно-артиллерийский Ковельский Краснознамённый полк с 1.10.1944
 1978-й самоходно-артиллерийский Минский орденов Кутузова и Красной звезды полк с 1.04.1945
 1454-й самоходно-артиллерийский Перемышльско-Лодзинский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк с 1.12.1943
 616-й миномётный Львовский орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды полк
 386-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк до 20.01.1944
 108-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк с 20.01.1944 до 09.1944
 1719-й зенитный артиллерийский Львовский орденов Суворова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк
Корпусные части:
 441-й отдельный гвардейский миномётный ордена Красной Звезды дивизион с 04.1944
 100-й отдельный мотоциклетный Катовицкий ордена Красной Звезды батальон
 999-й отдельный Висленскийорденов Александра Невского и Красной Звездыбатальон связи, с 13.09.1943
 82-й отдельный сапёрный Висленский орденов Александра Невского и Красной Звезды батальон, с 13.09.1943
 148-й ремонтно-восстановительный батальон, с 13.09.1943; 5.12.1944 переформирован в 543-ю ПТРБ и 544-ю ПАРБ
 543-я полевая танкоремонтная база, с 5.12.1944
 544-я полевая авторемонтная база, с 5.12.1944
 183-я отдельная рота химзащиты, с 13.09.1943
 614-я отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ, с 13.09.1943
 Авиазвено связи, с 13.09.1943
 20-й полевой автохлебозавод, с 13.09.1943
 913-я полевая касса Госбанка, с 13.09.1943
 2662-я военно-почтовая станция, с 13.09.1943

Награды и почётные наименования

Командование корпуса

Командиры корпуса 
 подполковник Конарев (до 31.07.1943), ВРИД;
 генерал-майор танковых войск Малыгин, Константин Алексеевич (с 01.08.1943 по 07.04.1944 года);
 генерал-лейтенант танковых войск Сухов, Иван Прокофьевич (с 07.04.1944 по 11.05.1945 года)

Начальники штаба корпуса 
 полковник Супян, Борис Давидович (до марта 1943 года);
 полковник Кольнов Владимир Иванович (с марта 1943 по 15 апреля 1943 года);
 подполковник Конарев (с 15 апреля 1943);
 гвардии подполковник Бойко (с апреля 1943 по июль 1943 года), ВРИД;
 полковник Кульвинский Павел Васильевич (с 30 июля 1943 по 31 мая 1944 года);
 полковник Аркуша, Александр Иванович (с 31 мая 1944 года по 9 мая 1945 года)

Заместители командира корпуса по строевой части 
 полковник Антонов Пётр Сафонович;
 полковник Александров Павел Николаевич (на январь 1944);
 генерал-майор танковых войск Ермачек, Матвей Лукьянович (на май 1945);
 генерал-майор танковых войск Барышников, Иван Николаевич (на май 1945)

Заместитель командира по политической части 
 полковник Ушаков Григорий Васильевич (с 16.02.1943 по 19.06.1943);

Начальники политотдела 
 подполковник Разин Андрей Иванович (с 16.02.1943 по 19.06.1943);
 полковник Ушаков Григорий Васильевич (с 19.06.1943 по 15.01.1946)

Заместители командира корпуса по технической части 
 инженер-полковник Бабанов Александр Иванович (на фев.-май 1945)

Заместитель командира корпуса по тыловым службам 
 полковник Шаров Иван Дмитриевич (на апр. 1945)

Начальники артиллерии 
 полковник Стояков Федор Ильич
 полковник Подуст, Михаил Александрович [с мая 1957 по 11.04.1958]

Командиры послевоенного времени (9 окмп, 9 мд, 82 мсд) 
 генерал-лейтенант танковых войск Сухов, Иван Прокофьевич (06.1945 — 09.1945)

 …
 генерал-майор танковых войск Мартынов, Николай Маркович (31.05.1946 — 16.04.1947); Начальник штаба генерал-майор т/в Обруч, Григорий Игнатьевич (21.5.1946 — 1948)
 полковник Соловей, Филипп Прокофьевич (16.04.1947 — 18.05.1950);
 полковник, с 3.08.1953 генерал-майор танковых войск Бауков, Леонид Иванович (18.05.1950 — 11.09.1953);
 генерал-майор Лащенко, Пётр Николаевич (11.09.1953 — 22.07.1954)
 полковник, с 8.08.1955 генерал-майор танковых войск Чеплыгин, Василий Павлович (22.07.1954 — 29.10.1956);
 полковник Геращенко, Сергей Николаевич (29.10.1956 — 23.04.1958).

Отличившиеся воины 
23 тысячи воинов корпуса награждены орденами и медалями, а 60 удостоены звания Героя Советского Союза:

В состав 1 мср (69-й мсп) навечно зачислен Герой Советского Союза капитан Балаян Г. Ш. , 4-й мср (69-й мсп) — Герой Советского Союза младший сержант Левин В. А.

Снайперы-танкисты
 младший лейтенант Михаил Михайлович Кошманов, командир танка 69 мбр — уничтожил 4 танка, 4 БТР

Примечания

Литература 
 Советская Военная Энциклопедия: [В 8 томах] / Пред. Гл. комиссии Н. В. Огарков.- М.: Воениздат, 1978. Т. 4. К-22 — Линейный. 1977—656 с., ил. «Киевско-Житомирский механизированный корпус» стр 170—171
 Киевско-Житомирский механизированный корпус//Великая Отечественная война 1941—1945: энциклопедия /главный редактор генерал армии, профессор М. М. Козлов. — М.:Советская энциклопедия, 1985.- С.335
 Киевско-Житомирский механизированный корпус // Военный энциклопедический словарь. — М., Воениздат, 1984. С. 330
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979. С. 249—253 «Освобождение Киева».

Ссылки 
 
 Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г. № 170023 «ПЕРЕЧЕНЬ № 14. ТАНКОВЫХ, САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИХ И МОТОЦИКЛЕТНЫХ ПОЛКОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 гг.» ЦА МО
 Советские танковые войска 1941—1945. — М.: Воениздат, 1973.
 "Боевой состав Советской Армии. Часть III. (январь — декабрь 1943 г)., Москва, Военное изд. Мин. Обороны, 1972 г.,
 Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944-45 гг.
 Сайт 69 мотострелкового полка 
 
 
 
 
  9-й механизированный корпус на сайте «Память народа 1941—1945»
 
 
 

Механизированные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Советские войска в ГДР